

Cinema
The Alibi – cortometraggio muto statunitense del 1912 diretto da Milton J. Fahrney
The Alibi – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da J.P. McGowan
The Alibi – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da Clem Easton
The Alibi – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da Paul Scardon
The Alibi – cortometraggio statunitense del 1929 diretto da Marcel Achard
The Alibi – film statunitense del 2006 diretto da Matt Checkowski e Kurt Mattila

Televisione
The Alibi – film per la televisione canadese del 2011 diretto da George Erschbamer.

Pagine correlate
Alibi